Arne Erlandsen – allenatore di calcio e calciatore norvegese, centrocampista
 Bjørnar Erlandsen – ex calciatore norvegese, difensore
 Erland Erlandsen – attore tedesco di origini danesi
 Geir Andre Erlandsen – giocatore di ping pong norvegese
 Maja Gunvor Erlandsen – lottatrice norvegese